John Logan puede hacer referencia a:
 John Logan, baloncestista estadounidense, nacido en 1921.
 Johnny Logan, cantante australiano, nacionalizado irlandés, nacido en 1954.
 John Logan, guionista estadounidense, nacido en 1961.